Galis ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Galis (* 1949), slowakischer Fußballtrainer und Politiker
 Nikos Galis (* 1957), griechischer Basketballspieler
 Petru Galis (* 1943), rumänischer Maler und Grafiker
 Tomáš Galis (* 1950), slowakischer Geistlicher, Bischof von Žilina